Jan August Anhaltsko-Zerbstský (29. července 1677, Zerbst – 7. listopadu 1742, Zerbst) byl německý princ z rodu Askánců a anhaltsko-zerbstský kníže.

Život 

Jan August se narodil jako nejstarší syn knížete Karla Anhaltsko-Zerbstského a jeho manželky Žofie Sasko-Weissenfelské.

Knížetem se stal po smrti svého otce v roce 1718.

25. května 1702 se Jan August v Zerbstu jako pětadvacetiletý oženil s o dva roky starší Frederikou, dcerou vévody Fridricha I. Sasko-Gothajsko-Altenburského. Manželé spolu neměli žádné děti a Frederika po sedmi letech v roce 1709 zemřela. Podruhé se Jan August oženil 8. října 1715 v Zerbstu s o čtrnáct let mladší Hedvikou Frederikou, dcerou vévody Fridricha Ferdinanda Württembersko-Weiltingenského. Také toto manželství zůstalo bezdětné.

Osobou Jana Augusta starší linie Anhaltsko-Zerbstských vymřela. Po jeho smrti knížectví zdědili dva jeho bratranci, princové anhaltsko-dornburští.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 29. července
Narození v roce 1677
Narození v Zerbstu
Úmrtí 7. listopadu
Úmrtí v roce 1742
Askánci